Vij kan henvise til

 Vij (historie), en russisk gyserhistorie skrevet af Nikolaj Gogol og udgivet i 1835
 Vij (film fra 1967), en sovjetisk film (originaltitel Вий)
 Vij (film fra 2014), en russisk film (originaltitel Вий)